Жан Батист Сен-Лаже (, 1825 — 1912) — французский ботаник, врач, доктор медицины и библиотекарь.

Биография 
Жан Батист Сен-Лаже родился в Лионе 4 декабря 1825 года.

Он получил степень бакалавра наук и искусств, а также диплом врача в 1847 году и степень доктора медицины в 1850 году.

Сен-Лаже был неутомимым ботаником-исследователем Швейцарии, Франции и Балканского полуострова. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Жан Батист Сен-Лаже умер 12 декабря 1912 года.

Научная деятельность 
Жан Батист Сен-Лаже специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 The surgery of Master Henry de Mondeville: written from 1306 to 1320. 1893.
 La Vigne du mont Ida et le «vaccinium», 1896.
 Un chapitre de grammaire à l’usage des botanistes, 1892.
 Réforme de la nomenclature botanique, 1880.
 Le Procès de la nomenclature botanique et zoologique, 1890.
 La Perfidie des homonymes. Aloès purgatif et bois d’aloès aromatique, 1903.
 Note sur le «Carex tenax», 1892.
 Considérations sur le polymorphisme de quelques espèces du genre «Bupleurum», 1891.
 Aire géographique de l'«Arabis arenosa» et du «Cirsium oleraceum», 1892.
 Description d’une nouvelle espèce d’orobanche, Orobanche «angelicifixa», 1891.
 Note sur quelques plantes de la Haute-Maurienne, 1889.
 Genre grammatical des noms génériques Grandeur et décadence du Nard, 1897.
 Histoire des herbiers, 1885.
 Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Table des matières contenues dans les mémoires publiés de 1845 à 1881, suivie d’un catalogue des recueils académiques reçus en échange, 1882.
 Catalogue des plantes vasculaires de la flore du bassin du Rhône, 1883.
 Recherches sur les anciens herbaria, 1886.
 Vicissitudes onomastiques de la globulaire vulgaire, 1889.
 La guerre des nymphes; suivie de, La nouvelle incarnation de Buda, 1891.
 La priorité des noms de plantes, 1890.
 Onothera ou Oenothera: les ânes et le vin'', 1893.

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции
Библиотекари Франции